Кевин Джеймс О’Коннор (; род. 15 ноября 1963 года, Чикаго, США) — американский актёр, известный по роли Бени Габора в фильме «Мумия», а также по ролям второго плана в фильмах «Повелитель иллюзий», «Ван Хельсинг».

Карьера 
Кевин Джеймс О’Коннор дебютировал в качестве актёра в 1979 году, в двух эпизодах детективного телесериала «Гавайи 5-O». В 1985 году он окончил чикагскую школу актёрского мастерства «Goodman School of Drama», и уже через год состоялась мировая премьера фильма «Пегги Сью вышла замуж», где О’Коннор исполнил роль Майкла Фитцсиммонса, парня главной героини ленты. Фильм имел немалый успех, получил несколько кинонаград и был номинирован на кинопремию «Оскар» в трёх категориях.

В 1990-х О’Коннор получал роли второго плана, в том числе и в фильмах, имевших широкую известность и кассовый успех: «Герой», Амистад, «Боги и монстры», «Мумия», где он сыграл Бени Габора, снимался в телесериалах. В драме Пола Томаса Андерсона «Нефть» 2007 года сыграл роль человека, который представляется сводным братом Дэниела Плэйнвью. В конце 2000-х годов он снялся в блокбастере «Бросок кобры» (2009 год), а также в сериале «Зверь», рассказывающем о жизни агентов ФБР. В 2010-х играл в мини-сериалах «11.22.63» и «Уловка-22».

Фильмография

Примечания

Ссылки